Le tournoi US Hardcourt est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1963 se dispute à La Jolla du 5 au .

Darlene Hard remporte le simple dames. En finale, elle bat Tory Ann Fretz.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Darlene Hard et Paulette Verzin.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis US Hardcourt

Navigation 

dames 1963
US Hardcourt
Compétition de tennis à San Diego
La Jolla
Tennis aux États-Unis en 1963
Sport en décembre 1963